Финал Кубка шотландской лиги 1969 (октябрь) — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1969/70, состоявшийся 25 октября 1969 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Сент-Джонстон» и «Селтик». Для «святых» этот матч стал первой финальной встречей в розыгрышах кубковых соревнований страны; «кельты», напротив, являлись текущими обладателями трофея. Единственный мяч в поединке забил полузащитник «бело-зелёных» Берти Олд, благодаря чему «Селтик» защитил свой титул.

Путь к финалу

«Сент-Джонстон»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на Soccerbase.com

1969
Матчи ФК «Сент-Джонстон»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1969 году
Спортивные соревнования в Глазго
События 25 октября
Октябрь 1969 года
Спорт в Шотландии в 1969 году